In 1913/14 werd het twaalfde Zuidrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De Zehnerliga werd ontbonden en een aantal clubs keerden terug naar deze competitie. 

Cölner BC 01 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De finale was een groepsfase met vijf clubs waarin BC 01 derde werd. 

De clubs uit Düren, München-Gladbach en Düsseldorf werden overgeheveld naar de competitie van Noordrijn. Clubs uit Elberfeld, Cronenberg en Solingen kwamen van de Noordrijncompetitie naar die van Zuidrijn.

Kreisliga

A-Klasse

Groep Noord

Groep Zuid

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Zuidrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1913/14